Phénicie peut désigner :
 la Phénicie ;
 la Phénicie libanaise ;
 la Phénicie maritime ;
 la Syrie-Phénicie.